Ostmark har flere betydninger:

 Ostmark (valuta) eller Mark der DDR – DDR's valuta frem til 1990.
 Marcha Orientalis, som var den østlige del af Frankerriget
 Markgrevskabet Østrig – Østrig i perioden 976-1156 (markgrevskab i Hertugdømmet Bayern under Det tysk-romerske Rige)
 Østrig efter Anschluss: se Østrig under nationalsocialismen
 et grænseområde i det nuværende Sachsen, som blev udskilt fra det østlige Mark Brandenburg i år 965. Det eksisterede indtil 1100-tallet, da det blev delt op i Mark Lausitz og Mark Landsberg: se Sachsiske østmark